Steinreuth ist der Ortsname von

 Steinreuth (Bad Füssing), Ortsteil der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Steinreuth (Kirchendemenreuth), Ortsteil der Gemeinde Kirchendemenreuth, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern